Финал Кубка Швеции по футболу 2023 — финальный матч 67-го розыгрыша Кубка Швеции по футболу, который состоится 18 мая 2023 года на стадионе «Страндваллен» в Хеллевике.

События до матча 
19 марта 2023 года в результате жеребьёвки был определён номинальный хозяин финального матча — «Мьельбю». Местом проведения решающего матча был определён стадион «Страндваллен» в Хеллевике.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Швеции по футболу

Финалы Кубка Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2023 году
События 18 мая
Май 2023 года